Leadbitter ist der Familienname folgender Personen:

 Grant Leadbitter (* 1986), englischer Fußballspieler
 Mike Leadbitter (1942–1974), britischer Blues-Forscher, Autor und Herausgeber
 Teresa Leadbitter (1876–1963), englische Pianistin, Geigerin und Komponistin, siehe Teresa del Riego